Tygodnik Powszechny (Универсальный еженедельник) — наименования различных печатных изданий, издаваемых в различное время в Польше.

 Tygodnik Powszechny — выходит с 1945 года в Кракове;
 Tygodnik Powszechny — журнал, издаваемый в Варшаве с 1877 по 1885 год.
 Tygodnik Powszechny — литературный журнал, издаваемый в Варшаве с 1877 по 1891 год.